Спадкоємний — одержаний у спадщину.
 Спадкоємний — який від народження належить до певного соціального стану. || Який належить до родини, що здавна займається певним ремеслом, якоюсь діяльністю, справою і т. ін.
 Спадкоємний — заснований на переході чого-небудь від одного до іншого; який переходить послідовно від одного до іншого.

Див. також 
 Спадкоємність

Посилання